Bajmaki (ukr. Баймаки) – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim.

Linki zewnętrzne 
 
 Bajmaki na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon buski